Villa Rosa steht für:

 Villa Rosa (Dresden), eine ehemalige Villa in Dresden
 Villa Rosa (Hannover), das einzige erhaltenen „Gartenhaus“ seiner Art in Hannover
 Villa Rosa (Radebeul), eine denkmalgeschützte Villa in Radebeul
Siehe auch:
 Villa Santa Rosa
 Villarosa